A 2001-es Eurovíziós Dalfesztivál volt a negyvenhatodik Eurovíziós Dalfesztivál, melynek Dánia fővárosa, Koppenhága adott otthont. A helyszín a Parken Stadion volt.

A résztvevők 
Visszatért az előző évet kihagyni kényszerülő  Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Litvánia, Portugália és Szlovénia, míg Görögország két év kihagyás után csatlakozott újból a mezőnyhöz, ugyanakkor nem vehetett részt ebben az évben Ausztria, Belgium, Ciprus, Finnország, Macedónia, Románia és Svájc. Összesen huszonhárom dal versenyzett Koppenhágában.

A verseny 
A versenynek otthont adó Parken Stadion messze a legnagyobb helyszín volt, ahol a versenyt megrendezték. Ez azonban nem bizonyult teljesen sikeresnek, ugyanis a 35 000 jelenlévő közül sokan nem látták a színpadot. A dalok utáni szünetben az Aqua és a Safri Duo szórakoztatta a közönséget.

Ismét módosítottak a kieséses rendszeren: 1997 óta volt érvényben az a szabály, hogy az előző öt év eredményeiből számított átlagpontszám alapján döntötték el a résztvevők kilétét. Ehelyett úgy döntöttek, hogy a "Négy Nagy", illetve a 2001-es verseny első tizenöt helyezettje, és az azt kihagyni kényszerült országok vehetnek majd részt a 2002-es Eurovíziós Dalfesztiválon.

Franciaországban konfliktust okozott az énekesnő, Natasha St-Pier azzal, hogy dala egy részét angolul adta elő. Ez volt a verseny történetében az első alkalom, hogy a francia induló – még ha csak egy versszakról is volt szó – nem teljes egészében francia nyelven énekelt.

A szavazás 
A szavazási rendszer megegyezett az 1980-as versenyen bevezetettel. Minden ország a kedvenc 10 dalára szavazott, melyek 1-8, 10 és 12 pontot kaptak. A szóvivők növekvő sorrendben hirdették ki a pontokat.

A verseny előtt esélyesnek tartották Franciaország, Szlovénia és Görögország dalát.

A szavazás hamar kétesélyessé vált, Észtország és a házigazda Dánia volt versenyben. Végül nagy meglepetésre Észtország nyerte meg a versenyt. Ez volt az első győzelme, és először fordult elő, hogy egy 1994 után csatlakozott kelet-európai ország diadalmaskodott.

Eredmények

Ponttáblázat

Térkép

Források

További információk 

 YouTube videó: A 2001-es Eurovíziós Dalfesztivál

Eurovíziós Dalverseny
Eurovizio